Calanca kan syfta på:

 Val Calanca –  en dal i schweiziska kantonen Graubünden
 Calanca (krets) – en krets i det italienskspråkiga distriktet Moesa i Schweiz
 Calanca (kommun) – en kommun i kretsen